Resultats del Gran Premi de Sud-àfrica de Fórmula 1 de la temporada 1985, disputat al circuit de Kyalami el 19 d'octubre del 1985.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 02. 366 

 Volta ràpida: Keke Rosberg 1' 08. 149 (a la volta 74)

Referències 
 

Sud-àfrica
1985